According to Law peut désigner :
 According to Law, un film de 1912 ;
 According to Law, un film de 1916.